Friedrich Gustav Jakob Henle
Alça de Henle
Ligamento de Henle
Desambiguação